Beledigende term voor zwarten (in de collaboratie).
Nikker (folklore), een watergeest (zie ook: Oude Rode Ogen).
Nico Ditch, bijnaam voor de restanten van een sloot in Greater Manchester, beschermd als nationaal monument.